Болеслав Корнелиевич Млодзиевский (Млодзеевский) (1858—1923) — русский математик, профессор Московского университета.

Биография 

Болеслав Корнелиевич Млодзиевский родился  года в семье профессора медицинского факультета Московского университета Корнелия Яковлевича Млодзеевского.

В 1868 году Болеслав Млодзиевский поступил во 2-й класс 5-й Московской гимназии, которую окончил с золотой медалью в 1876 году.

В 1880 году он окончил математическое отделение физико-математического факультета Московского университета, защитив сочинение на тему «Классификация плоских кривых 3-го порядка»; был оставлен для подготовки к профессорскому званию.

В феврале 1883 года Млодзиевский сдал последний магистерский экзамен, а в начале 1885 года был утверждён в звании приват-доцента Московского университета (читал спецкурс по синтетической теории конических сечений) и в 1886 году защитил диссертацию на степень магистра «Исследования об изгибании поверхностей», а в 1890 году — докторскую: «О многообразиях многих измерений».

Через 4 месяца после защиты докторской диссертации он был командирован за границу и изучал математику, преимущественно геометрию, в Цюрихе, Париже и Гёттингене (у Ф. Клейна и Г. А. Шварца). По возвращении в Москву, в феврале 1892 года, был назначен экстраординарным профессором по кафедре чистой математики, а в 1899 году — ординарным профессором Московского университета; 5 февраля 1910 года он был утверждён в звании заслуженного профессора, а через год, в 1911 году, в связи со студенческими волнениями и отставкой протестующих против действий Л. А. Кассо, ему пришлось вместе с рядом других профессоров и преподавателей покинуть университет. Некоторое время он читал публичные лекции в Народном университете им. А. Л. Шанявского. Уход из университета вызвал заболевание диабетом, и рецидивы этой болезни сказывались впоследствии и содействовали преждевременной его кончине. В 1917 году он возвратился в Московский университет и преподавал в нём до своей смерти. 

В начале своей педагогической деятельности Млодзиевский преподавал в средней школе (в Усачевско-Чернявском училище) и не оставлял этого преподавания в течение почти 20 лет.

Преподавал он также в Московском инженерном училище (1896—1906) и на Высших женских курсах, где впервые в России, в 1906 году, организовал математический семинарий. Эта форма обучения была вскоре опробована и в Московском университете. Кроме того, Млодзиевский преподавал в Институте народного хозяйства имени Карла Маркса, в Военно-педагогической академии() и в Академии социального воспитания, был первым директором Института математики и механики МГУ.

Млодзиевским был прочитан в Москве первый курс по теории функций действительного переменного и по теории множеств.

Учениками Млодзиевского были С. С. Бюшгенс, С. П. Фиников, В. В. Голубев, другие российские геометры.

В 1915 году на 2-м Всероссийском съезде преподавателей математики поставил вопрос о необходимости преподавания в средних учебных заведениях аналитической геометрии и теории вероятностей, вызвавший ожесточённую полемику.

Умер 18 января 1923 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Московское математическое общество 

Членом Московского Математического Общества Млодзиевский был избран в 1885 году; с 1891 года по 1905 год исполнял должность секретаря, после чего был избран вице-президентом. В 1921 году был избран президентом общества и пребывал в этой должности до самой своей кончины в 1923 году. В заседаниях Общества им было прочитано 66 докладов.

Научные работы 
Научные труды относятся к дифференциальной и алгебраической геометрии и её приложениям. Среди них:
 «Исследования об изгибании поверхностей» (дисс., 1886 г., в «Ученых записках Московского унив.», затем: М.: Унив. тип. (М. Катков), 1886),
 
 «О многообразиях многих измерений» (дисс., 1889, «Ученые записки Моск. унив.», затем: М.: Унив. тип., 1889),
 «Об определении орбит двойных звезд» («Труды Отделения физич. наук», 1890),
 «Sur la déformation des surfaces» («Bulletin des Mathématiques», 1891),
 «Антикаустические кривые при многократном преломлении» («Труды Отдел. физич. наук», 1893),
 «О перманентных осях в движении тяжелого твердого тела около неподвижной точки» (т. же, 1894),
 
 «Прибор проф. Мешке для решения уравнений высших степеней» («Труды Отдел. физ. наук», 1896).

Примечания

Литература 
 
 Егоров Д. Ф. Болеслав Корнелиевич Млодзеевский (некролог), Матем. сб. том 32:3 (1925), стр. 449—452.
 Россинский С. Д. Болеслав Корнелиевич Млодзиевский. — М., 1950.

Ссылки 
 

Математики по алфавиту
Математики России
Геометры
Преподаватели МИТХТ
Выпускники 5-й Московской гимназии
Выпускники физико-математического факультета Московского университета
Умершие от сахарного диабета
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Заслуженные профессора Московского университета
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Преподаватели Московского городского народного университета